El término ICM puede referirse:

 a la Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad, empresa pública de Madrid;
 al Instituto de Ciencias Matemáticas, uno de los tres Institutos de Ciencias de la Escuela Superior Politécnica del Litoral (Ecuador);
 a las Iglesias de la Comunidad Metropolitana, de denominación cristiana protestante;
 al Índice de Comercio al por Menor;
 al Institut du cerveau et de la moelle épinière;
 al Congreso Internacional de Matemáticos, por sus siglas en inglés;
 al isocianato de metilo;
 a la ingeniería en ciencia de materiales, carrera impartida por la Universidad Juárez del Estado de Durango;
 al Índice Cardiaco Máximo (ICM);
 a la International Confederation of Midwives (en español, la Confederación Internacional de Matronas).